Latin Albums (ранее известный как Top Latin Albums) — музыкальный хит-парад альбомов в стиле латиноамериканской музыки, еженедельно публикуемый журналом Billboard. Позиции чарта определяются на основе количества продаж музыкальных релизов. Также существуют производные чарты — Latin Pop Albums, Regional Mexican Albums, Tropical Albums и Latin Rhythm Albums.

Первым альбомом, возглавившим хит-парад (10 июля 1993 года), стал диск Mi Tierra Глории Эстефан. В целом, этот альбом находился на вершине 58 недель, что и по сей день остаётся рекордом чарта.

Наибольшее количество хитов № 1 
 Марко Антонио Солис (10)
 Луис Мигель (9)
 Los Temerarios (8)
 Энрике Иглесиас (7)
 Марк Энтони (7)
 Los Tigres del Norte (7)
 Selena (6)
 Рики Мартин (5)
 Шакира (5)
 Daddy Yankee (5)
 Maná (5)
 Intocable (5)
 Conjunto Primavera (4)
 Grupo Móntez de Durango (4)

Количество недель на 1 месте (альбомы)

Самые продаваемые альбомы по итогам года 
RIAA сертифицирует альбомы, содержащие более 50 % песен на испанском языке, специальными статусами — золотой диск (100 000 проданных дисков в США), платиновый диск (200 000), мультиплатиновый диск (более 400 000).

Примечания

Ссылки 
 Текущий чарт Top Latin Albums на Billboard
 Текущий чарт Top Latin albums на Telemundo

Чарты Billboard
Хит-парады США
Латиноамериканская музыка